Hickerson ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Hickerson (* 1963), US-amerikanischer Baseballspieler
 Gene Hickerson (1935–2008), US-amerikanischer Footballspieler
 Joe Hickerson (* 1935), US-amerikanischer Folkmusiker
 John D. Hickerson (1898–1989), US-amerikanischer Diplomat